Ранчо лос Коралес има више значења:

 Ранчо лос Коралес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Коралес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику